Heinason ist der Familienname folgender Personen:

 Jógvan Heinason (1541–1602), Løgmaður (damals eine Art Landrichter) der Färöer
 Magnus Heinason (1545–1589), färöisch-norwegischer Seeheld